Чемпионом мира по прыжкам на батуте.  В 1964 году состоялся первый чемпионат мира. В 1999 году прыжки на батуте были включены в программу Олимпийских игр. Так же, на чемпионатах мира, спортсмены выступают в таких дисциплины как: синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической батуте (АКД) и двойном минитрампе (ДМТ). С 1976 года проводятся первенства мира среди возрастных групп. В 2018 году впервые в истории в рамках мирового первенства прошли комбинированные соревнования в командном многоборье.

Чемпионаты мира

Общий медальный зачет
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории

Обновлено после Чемпионата Мира 2021

Прыжки на батуте, синхронные прыжки, командные соревнования

Мужчины (индивидуальное первенство)

Женщины (индивидуальное первенство)

Мужчины (синхронные прыжки)

Женщины (синхронные прыжки)

Мужчины (команда)

Женщины (команда)

Акробатическая дорожка

Мужчины

Женщины

Мужчины (команда)

Женщины (команда)

Двойной минитрамп

Мужчины

Женщины

Мужчины (команда)

Женщины (команда)

Многоборье

Ссылки 
 Статистика 
 Федерация прыжков на батуте России
 Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по прыжкам на батуте